Il singolare  dello  San Marino CEPU Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Andreas Seppi era il detentore del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Robin Haase ha battuto in finale Filippo Volandri 6–2, 7–6(8).

Teste di serie

  Potito Starace (semifinali)
  Olivier Rochus (secondo turno, retired)
  Pere Riba (quarti di finale)
  Frederico Gil (secondo turno)

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Simone Bolelli (secondo turno)
 Filippo Volandri (finalista)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Marino CEPU Open 2010